Вели́кая:

Реки 
 Великая — река в Ненецком автономном округе, впадает в Чёшскую губу Баренцева моря.
 Великая — река на Чукотке, впадает в Анадырский залив Берингова моря.
 Великая — река в Ярославском районе Ярославской области, приток Волги.
 Великая — река в Кировской области, приток Вятки.
 Великая — река в Псковской области, впадает в Псковское озеро.
 Великая — река в Выборгском районе Ленинградской области, впадает в Финский залив.
 Великая — река в Выборгском районе Ленинградской области, впадает в Гладышевское озеро.
 Великая — река в Вологодской области, приток Лежи.
 Великая — река в Вологодской области, впадает в Шольское озеро.
 Великая — река в Богородском районе Нижегородской области России.
 Великая — река в Лоухском районе Карелии.

Населённые пункты 
 Великая — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Великая — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Великая — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Великая — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Великая — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Великая — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Великая — станция в Юрьянском районе Кировской области.
 Великая — железнодорожная станция в Юрьянском районе Кировской области.
 Великая — ныне не существующий выселок в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

Персоналии 
Великая — женская форма фамилии .
 Великая, Софья Александровна (род. 1985) — российская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы.
 Великая, Наталия Михайловна (род. 1969) — российский политик, советник вице-спикера Госдумы РФ, доктор политических наук, профессор и декан социологического факультета РГГУ.

Улицы

Сериалы 
 «Великая» — российский исторический телевизионный сериал 2015 года о Екатерине Великой.
 «Великая» — американский комедийно-драматический телесериал 2020 года о Екатерине Великой.

Прочее 
 Великая — название средневековой области и епархии на территории Республики Македонии и юго-западе Болгарии.

См. также